Сергей Егорович Рожков (род. 5 февраля 1943, Москва, СССР) — советский футболист, полузащитник, нападающий. Мастер спорта с 1961.

Биография 

Воспитанник ФШМ. Выступал за команды «Спартак» Москва в 1963—1965, 1967—1969 и 1974 годах, «Кайрат» Алма-Ата в 1966—1967, 1970—1973 и 1975—1976 годах и «Спартак» Рязань в 1975.

4 ноября 1964 года провёл один гостевой товарищеский матч за сборную СССР против Алжира (2:2).

Работал тренером в различных юношеских командах, в московском «Спартаке» (1984), в 1989—1990 — главный тренер ФК ЖСК, Керуан, Тунис. В ТРАСКО Москва был тренером (1993) и главным тренером (1994). В матча первого тура чемпионата 1995 года возглавлял «Динамо-Газовик» Тюмень, затем работал в команде тренером, в 2002 — тренер в «Мострансгазе». Тренировал команды по мини-футболу.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1969.
 Обладатель Кубка СССР: 1963, 1965.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Игроки сборной СССР по футболу
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФШМ
Тренеры ФК «Тюмень»
Мастера спорта СССР